Almirante est un nom qui signifie amiral.

Toponyme 

 Almirante, une ville du Panama ;
 baie Almirante, au Panama.

Prénom 
Almirante est un prénom italien.

Patronyme 

 Giorgio Almirante, homme politique italien d'extrême droite.

Autre 
Almirante ou ses dérivés désigne des grades militaires dans plusieurs pays : 

à Cuba
 contralmirante, OF-6 ;
 vicealmirante, OF-7 ;
 almirante, OF-8 ;

en Colombie
 contralmirante, OF-6 ;
 vicealmirante, OF-7 ;
 almirante de Escuadra, OF-8 ;
 almirante, OF-9 ;

en Espagne
 contralmirante, OF-6 ;
 vicealmirante, OF-7 ;
 almirante, OF-8 ;
 almirante general, OF-9;

au Portugal
 contra-almirante, OF-7 ;
 vice-almirante, OF-8 ;
 almirante, OF-9 ;
 almirante da armada, OF-10;

au Brésil
 contra-almirante, OF-7 ;
 vice-almirante, OF-8 ;
 almirante-de-esquadra, OF-9 ;
 almirante, OF-10 ;